Lagtingsvalget på Færøerne 2022 blev afholdt den 8. december 2022. Javnaðarflokkurin blev det største parti og fik 9 medlemmer valgt, Sambandsflokkurin fik 7 medlemmer, Tjóðveldi og Fólkaflokkurin fik 6 medlemmer hver, Framsókn fik tre og Miðflokkurin fik to medlemmer valgt. For første gang siden 1945 kom Sjálvstýri under spærregrænsen og fik derfor intet medlem i lagtinget.

Baggrund 
Lagmand Bárður á Steig Nielsen valgte den 9. november at udskrive lagtingsvalget til afholdelse den 8. december 2022. Dette skete efter at lagmanden opsagde udenrigs- og kulturminister Jenis av Rana fra det kristelige parti, Miðflokkurin (Centerpartiet). Opsigelsen medførte, at Miðflokkurin forlod regeringen, og lagmanden valgte derefter, at udskrive valg. Opsigelsen kom på baggrund af nogle udtalelser og handlinger fra Jenis av Rana, der af flere, blev tolket som homofobiske. Blandt andet udtalte han kort tid før folketingsvalget i Danmark, at han ikke ville kunne støtte Søren Pape Poulsen, hvis denne skulle blive dansk statsminister, fordi han er homoseksuel. Udtalelsen kom i en radioudsendelse, hvor av Rana blev spurgt, om han ville kunne støtte en homoseksuel statsminister. Han svarede: "Det kan aldrig komme på tale. Det at leve som såkaldt homoseksuel er i strid med den grundlov, som jeg personligt har, og som mit parti også har, og som jeg synes, at Færøerne også har." Tjóðveldi fremsatte mistillidsvotum i lagtinget mod Jenis av Rana, men samme dag, og før mistillidsvotum blev afholdt, valgte lagmanden at opsige Jenis av Rana som minister, og derfor blev mistillidsvotum ikke afholdt. Kort før lagtingsvalget blev udskrevet, kom det frem, at Jenis av Rana havde nægtet at gennemføre en lov, der giver homoseksuelle flere rettigheder i forhold til børn, som de er medforældre til. Loven drejede sig om, at homoseksuelle forældre, hvis de ønskede det, kunne give deres børn medmoderens eller medfaderens efternavn.

Meningsmålinger

Følgende syv partier forventes at opstille ved valget:

Resultater

Noter 

2022
Politiske valg i 2022